Chemillé, ancienne commune du Maine-et-Loire
 Chemillé-Melay, ancienne commune du Maine-et-Loire
 Chemillé-en-Anjou, commune du Maine-et-Loire
 Chemillé-sur-Indrois, commune d'Indre-et-Loire
 Chemillé-sur-Dême, commune d'Indre-et-Loire
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France